Presber ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Presber (1896–1997), deutscher Maler und Grafiker
 Hermann Presber (1830–1884), deutscher Schriftsteller und Humorist 
 Rudolf Presber (1868–1935), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor